El título «I Will Survive» puede hacer referencia a dos canciones diferentes:

 I Will Survive, canción de Gloria Gaynor, del álbum Love Tracks.
 I Will Survive, canción de Blue System, del álbum Hello America.